Холси-стрит ():

 Холси-стрит — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Jamaica Line. 
 Холси-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на BMT Canarsie Line.